Sant'Apollinare kan syfta på:

 Sant'Apollinare – ett helgon, se Apollinaris av Ravenna

Geografi

Italien 

 Sant'Apollinare, Chieti, ort, Abruzzo, Provincia di Chieti, 
 Sant'Apollinare, Frosinone, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone, 
 Sant'Apollinare, Rovigo, ort, Veneto, Provincia di Rovigo, 
 Sant'Apollinare, Rom – en kyrka i Rom
 Sant'Apollinare in Classe – en italiensk basilika omkring fem kilometer från Ravennas centrum

Robotskapade Italienförgreningar